Herbert Drury (1883–1936) olimpiai bronzérmes brit tornász
 Herbert Drury (1895–1965) olimpiai ezüstérmes kanadai születésű amerikai jégkorongozó